Voici la liste des planètes mineures numérotées de 398001 à 399000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 398001 à 399000

398001-398100

398101-398200

398201-398300

398301-398400

398401-398500

398501-398600

398601-398700

398701-398800

398801-398900

398901-399000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 300 001 à 400 000